O solstício de dezembro, também conhecido como solstício do sul, é um solstício que ocorre a cada dezembro, tipicamente entre os dias 20 e 22 de acordo com o calendário gregoriano. No Hemisfério Sul, o solstício de dezembro é o solstício de verão, enquanto no Hemisfério Norte ocorre no solstício de inverno.

Datas
Últimas e futuras datas em Tempo Universal do solstício de dezembro são:

Ano solar
O ano solar do solstício de dezembro é o ano solar baseado no solstício de dezembro. É, portanto, o período de tempo entre solstícios de dezembro adjacentes.

A duração do ano de solstício de dezembro foi relativamente estável entre 6000 a.C. e 2000 de 49:30 (minutos:segundos) a 50:00 em excesso de 365 dias e 5 horas. Depois de 2000 está ficando mais curto. Em 4000, o excesso de tempo será 48:52 e em 10.000 46:45.

Comemorações

 Natal
 Sol Invicto

Calendários
Eventos astronómicos do Sistema Solar
Solstício